

Astronomia 
 Cay  – cratere presente sulla superficie di Tritone

Codici 
 CAY – codice nazionale del CIO delle Isole Cayman
 CAY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Rochambeau di Caienna (Guyana francese)
 cay – codice ISO 639-3 della lingua cayuga
 CAY – codice ISO 3166-2:GB di Caerphilly (Regno Unito)

Geografia 
 Cay  – Isola sabbiosa e di modesta elevazione della barriera corallina

Mitologia 
 Cay  – divinità della mitologia maya

Altro 
 Cay Qel-Droma  – personaggio dell'universo espanso di Guerre stellari